Жаклін Логан (; 30 листопада 1901, Корсикана, Техас, США — 4 квітня 1983, Мельбурн, Флорида, США) —  американська кіноакторка.

Біографія

Фільмографія 
 Secrets of a Door-to-Door Salesman (1973) — Mrs. Donovan
 Тіні (1931) Shadows — Fay Melville
 The Middle Watch (1930) — Mary Carlton
 Symphony in Two Flats (1930) — Leslie Fullerton (US version)
 Генерал Крек (1930) General Crack — Countess Carola
 Sombras habaneras (1929) — English Version
 1929 — Вистава вистав / The Show of Shows — Performer in 'The Pirate' & 'Bicycle Built for Two' Numbers
 Король Конго (1929) The King of the Kongo — Diana Martin
 The Bachelor Girl (1929) — Joyce
 Stark Mad (1929) — Irene
 The Faker (1929) — Rita Martin
 The River Woman (1928) — The Duchess
 Nothing to Wear (1928) — Jackie Standish
 Спостерігачки (1928) The Look Out Girl — Dixie Evans
 Power (1928) — Lorraine LaRue
 Stocks and Blondes (1928) — Patsy
 1928 — Поліцейський / The Cop — Mary Monks
 Una nueva y gloriosa nación (1928) — Monica Salazar
 Midnight Madness (1928) — Norma Forbes
 The Leopard Lady (1928) — Paula
 For Ladies Only (1927) — Ruth Barton
 The Blood Ship (1927) — Mary Swope Newman
 Цар царів (1927), The King of Kings — Mary Magdalene
 Footloose Widows (1926) — Marian
 Tony Runs Wild (1926) — Grace Percival
 Білі миші (1926) White Mice — Inez Rojas
 The Outsider (1926) — Leontine Sturdee
 Wages for Wives (1925) — Nell Bailey
 When the Door Opened (1925) — Teresa de Fontenac
 Thank You (1925) — Diane Lee
 Playing with Souls (1925) — Bricotte
 The Sky Raider (1925) Lucille Ward
 A Man Must Live (1925) — 'Mops' Collins
 Манхеттен (1924) Manhattan — Mary Malone
 The House of Youth (1924) — Corinna Endicott
 Dynamite Smith (1924) — Kitty Gray
 Code of the Sea (1924) — Jenny Hayden
 1924 — Зоря завтрашнього дня / The Dawn of a Tomorrow — Glad
 Java Head (1923) — Nettie Vollar
 Світло згасло (1923) The Light That Failed — Bessie Broke
 Salomy Jane (1923) — Salomy Janee
 Sixty Cents an Hour (1923) — Mamie Smith, his sweetheart
 Mr. Billings Spends His Dime (1923) — Suzanna Juárez
 1922 — Угода всліпу / A Blind Bargain — Angela Marshall
 1922 — Відплив / Ebb Tide — Tehura
 1922 — Палаючі піски/ Burning Sands — Lizette
 Fool's Paradise (1921) — Girda
 1921 — Моллі О / Molly O '- Miriam Manchesteer
 The Fighting Lover (1921) — Helen Leigh
 1921 — Білий і неодружений / White and Unmarried — Andrée Duphot
 A Perfect Crime (1921) — Mary Oliver

Примітки

Посилання 
 Жаклін Логан
 
 Jacqueline Logan at IBDb.com 
 Jacqueline Logan  at Virtual History

Американські акторки німого кіно
Акторки за алфавітом